Brachystegia glaucescens Burtt Davy & Hutch. è una pianta della famiglia delle Fabacee (sottofamiglia Caesalpinioideae), nativa dell'Africa.

Altri progetti

Collegamenti esterni
Brachystegia glaucescens  in ILDIS World Database of Legumes

Caesalpinioideae